Hungerbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hungerbach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl beim Ortsteil Dietfurt in Mittelfranken, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hungerbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer bei Thalhausen, Stadt Oberhausen (bei Peißenberg), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; der Oberlauf versickert in der Gemeinde Eglfing
 Hungerbach (Gennach), linker Zufluss der Gennach bei Amberg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hungerbach oder Lüßgraben, linker Ast der Gennach wenig nach dem Zufluss des vorigen; zweigt kurz vor seiner Rückmündung bei Gennach den Schwarzbach (zur Wertach) nach links ab
 Hungerbach (Jossa), rechter Zufluss der Jossa bei Lettgenbrunn, Gemeinde Jossagrund, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hungerbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zur Westlichen Günz) bei Lachen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hungerbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Dornstetten, Gemeinde Unterdießen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hungerbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Neckar) in Stetten am Heuchelberg, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hungerbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel in Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hungerbach (Perlbach), linker Zufluss des Perlbachs (zur Wiesent) in Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hungerbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Biber) bei Oberhausen, Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hungerbach (Sielgraben), Zufluss des Sielgrabens in Thüringen und Sachsen-Anhalt
 Hungerbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam in Immelstetten, Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Kleiner Hungerbach, Oberlauf des Tummelbachs, der von links in den oben genannten Hungerbach/Lüßgraben mündet

Ort:
 Hungerbach (Weitnau), Einöde des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hungergraben